Барон Колитон из Фаруэя в графстве Девоншир и Тонтона в графстве Сомерсет — наследственный титул в системе Пэрства Соединённого королевства. Он был создан 19 января 1956 года для британского дипломата и консервативного политика Генри Гопкинсона (1902—1996). Он заседал в Палате общин от Тонтона (1950—1956), занимал должности секретаря по внешней торговле (1951—1952) и министра по делам колоний (1952—1955). Он проживал в Нетертон-холле в Фаруэе в графстве Девоншир. По состоянию на 2023 год носителем титула являлся его внук, Алисдаир Джон Манро Гопкинсон, 2-й барон Колитон (род. 1983), который в 1996 году сменил своего деда.

Бароны Колитон (1956) 
 1956—1996: Генри Леннокс д’Обинье Гопкинсон, 1-й барон Колитон (3 января 1902 — 6 января 1996), старший сын сэра Генри Леннокса Гопкинсона (1855—1936);
 Достопочтенный Николас Генри Эно Гопкинсон (18 января 1932—1991), старший сын предыдущего;
 1996 — настоящее время: Алисдаир Джон Манро Гопкинсон, 2-й барон Колитон (род. 7 мая 1958), старший сын предыдущего;
 Наследник титула: Достопочтенный Джеймс Патрик Манро Гопкинсон (род. 8 мая 1983), старший сын предыдущего.

Примечания

Ссылки 
 Kidd, Charles, Williamson, David (editors). Debrett’s Peerage and Baronetage (1990 edition). New York: St Martin’s Press, 1990
 Leigh Rayment’s Peerage Pages 
 thepeerage.com

Колитон
Колитон